Никола́й Никола́евич Лива́да (22 октября 1941, хутор Самойлов, Гулькевичский район, Краснодарский край) — российский художник, живописец и график, сценограф.

Биография 
С 1965 по 1969 год учился в Ростовском художественном училище им. М. Б. Грекова на театральном отделении (класс З. Г. Повороженко).

С 1970 по 1996 год работал главным художником в Таганрогском драматическом театре им. А.П. Чехова. С 1989 по 1992 работал главным художником Днепропетровского театра оперы и балета. Оформил более 100 разнообразных по стилистике спектаклей.

Многие годы работал председателем Таганрогского отделения Союза художников.

Живет и работает в Таганроге.

Работы находятся в собраниях 
 Таганрогский художественный музей, Таганрог.

Персональные выставки 
 2013 — «Бог съхраняет всё». Таганрогский художественный музей, Таганрог.

Звания и награды 
 1974 — Заслуженный работник культуры РСФСР
 Медаль «За трудовое отличие»

Ссылки 
 Николай Ливада на сайте галереи «СОВКОМ»

Источники 

Персоналии:Таганрог
Современные художники России
Члены Союза художников России
Художники России XX века
Художники России XXI века
Выпускники Ростовского художественного училища